Silver Strand ou Silverstrand est le nom porté par plusieurs lieux côtiers, et notamment :

Plage de Silverstrand, dans la péninsule de Clear Water Bay à Sai Kung

Silver Strand, à Glencolumbkille dans le comté de Donegal

Silver Strand, en Californie, près de San Diego